észak-koreai válogatott labdarúgó, a  SC hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
 
 a 2014-es  Ázsia-játékok honlapján

1994-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek